Hierba gigante puede referirse al nombre común de las siguientes plantas:

 Acanthus mollis o acanto, usada ornamentalmente.
 Verbascum thapsus o verbasco.